Antze ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Antze (1775–1845), deutscher Jurist und Politiker
 Joscha Fischer-Antze (* 1944), deutscher Synchronsprecher
 Oskar Antze (1878–1962), deutscher Arzt und Schachmeister